Schönbeck eller Schønbeck är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Gustaf Schönbeck
 Charlotte Schönbeck
 John Mathias Schönbeck
 Henrik Schönbeck
 Kristian Schönbeck
 Malin Schønbeck
 Sven Schönbeck

Efternamn